No confundir con Imagismo, tendencia de la literatura angloparlante.

Imaginismo es un término de crítica literaria usado para referirse a:

 el imaginismo chileno, cuyos expositores fueran Salvador Reyes Figueroa, Hernán del Solar, etc.
 el imaginismo ruso, cuyos cultores fueron Sergéi Yesenin, Vadim Shershenevich, etc.
 el hilozoísmo (literatura), corriente de la literatura gallega.